Григорьев Иван Трофимович (1906—1984) — график, живописец, педагог, член Союза художников СССР (1966). Заслуженный художник Чувашской АССР (1975).

Биография 

Родился в деревне Иваново-Казанск Российской империи (ныне Иглинского района Республики Башкортостан).

Участник Великой Отечественной войны (1941—1943).

Окончил Уфимский педагогический техникум (1928), учился на графическом факультете ВХУТЕИН (1929—1930), в Московском полиграфическом институте (1930—1934), Московском институте изобразительных искусств в мастерской В. А. Фаворского (1934—1937).

В числе его наставников в искусстве были И. Э. Грабарь, А. Д. Гончаров, С. В. Герасимов и А. А. Дейнека.

Преподавал в Алатырском художественно-гравёрном училище (1937—1941). Работал директором Чувашской государственной художественной галереи (1944—1948). Преподаватель, завуч, директор Чебоксарского художественного училища (1950—1960).

Основные произведения 
 «Пастушок» (1937, совместно с Ф. С. Быковым)
 серия натюрмортов акварелью (1937—1941)
 серия импрессионистических натюрмортов маслом (1944—1983)
 линогравюры:
 «Огни города»
 «Вётлы»
 «В ночное» (1963)
 «В школу» (1965)
 «Разведчики»
 «Зимнее утро» (1967)
 «На реке Суре» (1969)
 «Песня пастушка» (1970)
 «Солнечный день» (1971)
 «Грачи» (1972)
 «Летний день» (1973)
 «Чувашский мотив» (1974)
 «Деревня Сильби» (1975)
 «Прощание» (1977)
 «Говорит Москва!» (1981)
 серии иллюстраций к поэме К. В. Иванова «Нарспи» (1935—1983)

Выставки

Участник выставок 
 чувашской республиканской (1935—1983)
 зональной «Большая Волга» — 1964 (г. Куйбышев), 1967 (г. Волгоград), 1969—1970 (г. Ульяновск), 1974 (г. Горький), 1985 (Чебоксары)
 Третьей Всесоюзной выставки эстампа — г. Баку (1967)
 произведений автономных республик РСФСР — Москва (1971)
 «Советская Россия — V», «Советская Россия — VI» — Москва (1975, 1977)

Персональные выставки 
Чебоксары — 1968, 1972, 1981, 1987, 1996.

Семья 
 Сын — Игорь Иванович Григорьев (1942—2013), живописец, дизайнер, график.

Примечания

Ссылки 
 

Художники СССР
Художники Чувашии
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Заслуженные художники Чувашской АССР